Mâchoiron est un nom vernaculaire ambigu désignant en français plusieurs espèces de poissons de familles et de genres différents :

Liste d'espèces nommées « mâchoiron » 
Noms vernaculaires attestés en français.
Note : Certains de ces poissons ont plusieurs noms possibles.
 Mâchoiron, tout court, peut désigner plusieurs espèces :
 Arius heudelotii
 Chrysichthys nigrodigitatus
 Chrysichthys thysi
 Chrysichthys walkeri
 Plotosus lineatus
 Mâchoiron africain - Arius africanus
 Mâchoiron aiguillette - Arius tenuispinis
 Mâchoiron aile noire - Arius jella
 Mâchoiron antenne - Bagre marinus
 Mâchoiron banderille - Arius heudelotii
 Mâchoiron barbarin - Arius polystaphylodon
 Mâchoiron besudo - Cathorops tuyra
 Mâchoiron blanc - Genidens barbus
 Mâchoiron bressou - Aspistor quadriscutis
 Mâchoiron brun - Hexanematichthys dowii
 Mâchoiron canard - Arius platystomus
 Mâchoiron chagrin - Cathorops hypophthalmus
 Mâchoiron Chat - Ariopsis felis
 Mâchoiron chilhuil - Bagre panamensis
 Mâchoiron chili - Notarius troschelii
 Mâchoiron chomba - Hexanematichthys osculus
 Mâchoiron coco - Bagre bagre
 Mâchoiron coffre - Cathorops multiradiatus
 Mâchoiron cominate - Hexanematichthys platypogon
 Mâchoiron congo - Cathorops fuerthii
 Mâchoiron couma - Hexanematichthys couma
 Mâchoiron crucifix - Hexanematichthys proops
 Mâchoiron cuatete - Hexanematichthys guatemalensis
 Mâchoiron émeri - Arius crossocheilos
 Mâchoiron fouet - Arius arius
 Mâchoiron de Gambie - Arius latiscutatus
 Mâchoiron Goujon - Arius sona et Hemiarius sona
 Mâchoiron grondé - Notarius grandicassis
 Mâchoiron de Guinée - Arius parkii
 Mâchoiron guri - Genidens genidens
 Mâchoiron géant - Arius gigas
 Mâchoiron imberbe - Batrachocephalus mino
 Mâchoiron jaune - Hexanematichthys parkeri
 Mâchoiron kukwari - Arius phrygiatus
 Mâchoiron malgache - Arius madagascariensis
 Mâchoiron mamango - Cathorops spixii
 Mâchoiron marbré - Notarius lentiginosus
 Mâchoiron masque - Arius caelatus
 Mâchoiron maya - Hexanematichthys assimilis
 Mâchoiron passany - Hexanematichthys passany
 Mâchoiron petite-gueule - Arius rugispinis
 Mâchoiron platête - Notarius planiceps
 Mâchoiron pointes noires - Arius dussumieri et Plicofollis dussumieri
 Mâchoiron pémécou - Sciades herzbergii
 Mâchoiron péruvien - Galeichthys peruvianus
 Mâchoiron requin - Hexanematichthys bonillai
 Mâchoiron rouge - Bagre pinnimaculatus
 Mâchoiron sagor - Arius sagor et Hexanematichthys sagor
 Mâchoiron savate - Arius subrostratus
 Mâchoiron sculptural - Hexanematichthys kessleri
 Mâchoiron soldat - Osteogeneiosus militaris
 Mâchoiron de Steindachner - Cathorops steindachneri
 Mâchoiron surmulet - Arius sumatranus
 Mâchoiron tacheté - Arius maculatus
 Mâchoiron titan - Arius thalassinus et Netuma thalassinus
 Mâchoiron tété - Hexanematichthys seemanni
 Mâchoiron veiné - Arius venosus
 Mâchoiron ventru - Cathorops dasycephalus

Notes et références 

Siluriformes (nom vernaculaire)
Siluriformes
Nom de poisson ambigu